Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

2010

Mecze

Kadra

2011

Mecze

Kadra

2012

Mecze

Kadra

2013

Mecze

Kadra

2014

Mecze

Kadra

2015

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn